Borussia kan syfta på

 BV Borussia 09 Dortmund –  tyskt fotbollslag
 VfL 1900 Borussia Mönchengladbach – ett tyskt fotbollslag
 Latin för Preussen